Лиссабон-Владивосток (Общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока) — бизнес инициатива по созданию единого экономического пространства на просторах от Лиссабона до Владивостока, то есть на территориях государств, входящих в Европейский союз и Евразийский экономический союз. Создание общеэкономического пространства обусловлено стремлением гармонизации международных отношений, а также обеспечению режима безопасности и стабильности в Европе.

Инициатива Лиссабон-Владивосток сопоставима с инициативой Один пояс и один путь, выдвинутой в 2010-х годах в КНР и может рассматриваться как часть интеграционной идеи Большого евразийского партнёрства.

Исторические предпосылки 
Вопрос обеспечения безопасности в Европе стал одним из ключевых вопросов безопасности в XX веке. После окончания Второй мировой войны, установления биполярного мира и развитием международных организаций вопрос обеспечения безопасности постепенно начал перевоплощаться в экономические и политические интеграционные процессы.

Тема «Большой Европы от Лиссабона до Владивостока» звучала из уст ряда европейских политиков, таких как Президент Франции Шарль де Голль, который в 1950-е годы XX века ввёл в политический оборот выражение «Европа от Атлантики до Урала». Идея предполагала экономическую интеграцию СССР и стран западной Европы, таких как Франция и Германия. Своё развитие в рамках концепции общего европейского дома, но уже в политическом преломлении получила высказанная президентом СССР М. С. Горбачёвым в конце 1980-х идея «общего европейского дома», которая предполагала постепенную интеграцию, которая должна была закончиться полным слиянием.

В 1990-е — 2000-е годы интеграционные процессы как в странах ЕС так и на пространстве бывшего СССР привели к укреплению ЕС с одной стороны и созданию нового экономического объединения на пространстве бывшего СССР в виде ЕвроАзЭс с другой. Отдельные европейские политики, такие как Романо Проди предлагали создать Общее европейское экономическое пространство, однако идея не получила своего развития за пределами публичных мероприятий.

В 2010 году премьер-министром России В. В. Путиным, в статье немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung обозначена концепция экономического альянса на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Первыми шагами должны были стать унификация таможенных тарифов и технического регулирования. Отдельным пунктом стоял вопрос отмены визового режима между Россией и странами ЕС. После политического осложнения отношений между ЕС и Россией в 2014 году вопрос создания единого экономического пространства ушел из политической повестки.

История инициативы 
В 2015 году в европейских деловых кругах зародилась инициатива по самостоятельному продвижению идеи создания единого экономического пространства на территории Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — бизнес Инициатива «Лиссабон-Владивосток». Фундаментом Инициативы является потребность бизнес-сообщества в экономической интеграции и расширении экономического взаимодействия на евразийском пространстве. В данном аспекте бизнес выступает за начало диалога между Европейским союзом, в лице Европейской комиссии и Евразийским экономическим союзом в лице Евразийской экономической комиссии по конкретным аспектам гармонизации условий экономического сотрудничества на пространстве от Лиссабона до Владивостока. По утверждению председателя правления Инициативы «Лиссабон-Владивосток» Ульфа Шнайдера «Наша бизнес Инициатива выстроена в логике малых, но весьма точных и конкретных шагов по формированию общего европейского пространства на пространстве от Лиссабона до Владивостока. Мы уже создали специальные рабочие группы, которые готовят конкретные предложения по гармонизации стандартов между ЕС и ЕАЭС. Такие вопросы как логистика, транспорт, таможенное оформление, налогообложение (в том числе НДС), рынок фармакологической продукции, правила работы финансовых рынков, экологические вопросы (Green Deal), цифровизация являются основой повестки работы данных групп».

Текущее положение дел 
Ежегодно на регулярной основе сторонники Инициативы «Лиссабон-Владивосток» проводят различные мероприятия: конференции, семинары, круглые столы. По итогам мероприятий публикуются различного рода материалы. Мероприятия проходят как в странах ЕС, так и в странах ЕАЭС. В мероприятиях принимают участие представители бизнеса, высокопоставленные чиновники национального и наднациональных уровней, руководители бизнес ассоциаций, эксперты, учёные и общественные деятели.

Коалиция поддержки 
Инициатива «Лиссабон-Владивосток» уже объединяет более 100 организаций, а также крупнейшие деловые ассоциации из 12 государств-членов ЕС и ЕАЭС. Среди крупнейших общественных объединений стран-членов ЕАЭC к инициативе присоединились: Торгово-промышленная плата Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет российской экономики в Германии. От лица европейского бизнес сообщества и общественности Инициативу «Лиссабон-Владивосток» поддержали: Российско-Германская внешнеторговая палата, Германо-Российский форум, Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) , Ассоциация итальянских промышленников (Confindustria), Франко-Российская Торгово-Промышленная палата.

Ежегодно к инициативе присоединяются новые организации и деловые ассоциации.

Институционализация 
В 2020 году Инициатива получила своё организационное оформление в лице рабочих органов: правления и ряда экспертных рабочих групп по конкретным направлениям. На регулярной основе проходят мероприятия, посвященные вопросам популяризации и дальнейшего продвижения Инициативы. Участниками проводимых в рамках Инициативы мероприятий являются руководители и владельцы бизнеса, чиновники, а также авторитетные члены экспертного сообщества. В 2020 году в рамках обсуждения инициативы в ЕЭК состоялся тематический круглый стол.

В конце 2020 года для дальнейшей реализации Инициативы Лиссабон-Владивосток избрано Правление, объединившее высокопоставленных представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов в области международных отношений.

Членами правления на 2020/2021 г.г. являются следующие лица:
 Д-р Дитмар Фелльнер, бывший торговый советник посольства Австрии в России, (WKÖ)
 Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников в России (Confindustria Russia)
 Михаэль Хармс, управляющий директор Восточного комитета германской экономики (OA)
 Эммануэль Киде, президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCIFR)
 Александр Рар, заместитель председателя правления Совета российской экономики в Германии
 Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (AHK)
 Ульф Шнайдер, президент и основатель компании «SCHNEIDER GROUP», владелец издательства «OWC»
 Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
 Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (BEL-TPP)
 Йохан Вандерплаетсе, президент Ассоциации европейского бизнеса в России (AEB), вице-президент компании «Schneider Electric»

Председателем правления избран Ульф Шнайдер — основатель и президент SCHNEIDER-GROUP.

Примечания 

Международная интеграция
Европейская политика